Bonanno – famiglia mafiosa italo-statunitense
Bonanno – famiglia nobiliare siciliana
Bonanno Editore – casa editrice italiana
Villa Bonanno – villa di Palermo

Persone
Alfredo Maria Bonanno (1937) – anarchico italiano
Gaetano Bonanno (1728-1806) – vescovo cattolico italiano
Giovanna Bonanno (1713-1789) – assassina seriale italiana
Giovanni Bonanno (1925-2008) – allenatore di calcio italiano
Giuseppe Bonanno (1966) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Joseph Bonanno, soprannominato Joe Bananas (1905-2002) – criminale italiano naturalizzato statunitense
Leonardo Bonanno (1947) – vescovo cattolico italiano
Pietro Bonanno (1863-1905) – politico italiano
Rinaldo Bonanno (1545-1600) – scultore e architetto italiano
Serena Bonanno (1978) – attrice italiana
Totò Bonanno (1928-2002) – pittore italiano
Bonanno Pisano – scultore italiano del XII secolo